Пеховице (, )  —  город  в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство,  Еленегурский повят.  Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 43,29 км². Население — 6518 человек (на 2004 год).

Города-партнеры 
  Упице — Чехия

Ссылки 
 Официальная страница города 

Города Нижнесилезского воеводства